Tutto significa "qualunque cosa" e si può riferire a ogni cosa esistente.

Arte
Tutto tondo – tecnica scultorea che consiste nello scolpire una figura tridimensionale isolata nello spazio e che non presenta alcun piano di fondo.

Musica
Tutto esaurito – trasmissione radiofonica di Radio 105
Tutto Musica – rivista musicale
Tutto (con te) –  singolo di Ariete del 2022

Scienza
Teoria del tutto – ipotetica teoria di fisica teorica che spiega interamente e collega assieme tutti i fenomeni fisici conosciuti.

Televisione
Tutto in famiglia – serie televisiva statunitense della ABC, prodotta dal 2001 al 2005.
Tutto per tutto – gioco trasmesso su Rai Uno che è andato in onda nel 2006 e condotto da Pupo.